Il doppio del torneo di tennis Betty Barclay Cup 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Anna Kurnikova e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Nicole Arendt e Manon Bollegraf 65-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Anna Kurnikova /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Laurence Courtois /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)

 Laura Montalvo /  Patricia Tarabini (primo turno)
 Anne-Gaëlle Sidot /  Caroline Vis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Betty Barclay Cup 2000